2 miejscowości w Polsce:
 Nowe Racibory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Nowe Racibory – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły